Вита́лий Анато́льевич Ко́мар (; ) — советский и американский художник.

До 2003 года работал в соавторстве с Александром Меламидом. Дуэт «Комар и Меламид» считается основателем направления «Соц-арт».

Биография 
Родился в семье военных юристов, после окончания войны отправленных на работу в Германию. Два послевоенных года воспитывался в семье деда со стороны матери, уроженца местечка Давид-Городок. Вскоре после возвращения из Германии родители расстались и будущий художник воспитывался матерью, которая работала преподавателем трудового права в Институте повышения квалификации для директоров предприятий.

В Москве учился в 110-й средней школе и в Детской художественной школе; окончил вечернюю школу, работая при этом в Театральном художественно-техническом училище, где трудился его дедушка. В 1967 году окончил Строгановское художественное училище, где учился вместе с Александром Меламидом. В 70-х годах стали известны как соавторы-основатели Соц-арта. В 1974 году их «Двойной автопортрет» был уничтожен на «Бульдозерной выставке». В 1977 году оба эмигрировали в Израиль, а оттуда — в США (1978). Имел несколько успешных выставок в США, привлекших внимание западной и российской прессы. Несколько картин Комара и Меламида приобретены нью-йоркскими музеем «Метрополитэн» и Музеем современного искусства. Виталий Комар — автор словарной статьи «Соц-арт» в «Словаре культуры XXI века» (Глобальная серия. Т. 1. Москва: Институт перевода, 2022. — 464 с.).

Семья 
Старший брат деда — математик Ефим Евсеевич Гельман, профессор кафедры общей физики Ленинградского государственного университета.

Дед — Владимир Евсеевич Гельман — педагог, заместитель директора Московского Театрального художественно-технического училища.

Сын — Пётр Витальевич Дегтярёв (18.XI.1969—2007), ребёнком снимался в кино (в частности Козлёнок Митяй в кинокартине «Мама», главная роль в фильме «Приключения Травки»).

Жена — Анна Гальберштадт (, род. 1949, Вильнюс), психотерапевт, поэт.

Работы 
 Выбор народа
 Музей современного искусства, Нью-Йорк.
 Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
 Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк.
 Государственный центр современного искусства, Москва.
 Музее Виктории и Альберта, Лондон.
 Стеделик музей, Амстердам.

Персональные выставки 
 2007 — «Мой выбор — пейзаж с Мавзолеем». Галерея Марата Гельмана, Москва.

Цитаты 
 «Когда Вадик Паперный увидел первые работы соцарта, а он зашел к нам в студию в 72 году (он тоже учился в Строгановке, мы учились вместе, Пригов тоже там учился, мы с нами одного выпуска), он пришел, увидел и говорит: „Так это же советский поп-арт, мы все давно этого ждали“. Он понял в том смысле, что это не реклама вещей потребления, а реклама идеологии — советский поп-арт. Мы, помню, сидели, выпивали, вели этот разговор, и стали изощряться в придумывании названий. Я, кажется, предложил „комарт“ — коммунистический. Я помню, что Алик сказал, что это слишком на мою фамилию похоже. Название „соварт“ напоминало о саванне. А „соцарт“ очень легло в русский язык. Это как-то звучит по-русски. „Соц“ — сокращение от соцреализма, а „арт“ — от поп-арта. Слово „арт“ вошло в русский язык с поп-артом вместе, писалось через черточку. И мы написали через черточку, на красном фоне белыми буквами с восклицательным знаком. А сейчас пишут, по-моему, в одно слово. Но это слово стало словарным словом, новым явлением» — Виталий Комар, 2008.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Комара и Меламида
 Комар и Меламид на сайте www.gif.ru
 Виталий Комар и его Американский соцарт. Видео-интервью на портале RUNYweb.com — Русский Нью-Йорк онлайн
 Интервью Виталия Комара в проекте «Современники» Московского музея современного искусства
 Аллегория Справедливости: ни городу, ни миру. О выставке Виталия Комара
 Светляков К. А. Художественные практики Виталия Комара и Александра Меламида: от производства к медиа // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. — С. 758—777. ISSN 2312—2129.

Художники СССР
Художники неофициального искусства СССР
Русские эмигранты третьей волны в США
Художники США
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова